Paxillogaster är ett släkte av svampar. Paxillogaster ingår i familjen Boletaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Paxillogaster